Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Cambodja.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Cambodja
IJslandse